Тисси:

 Тисси (итал. Tissi) — коммуна в Италии, в регионе Сардиния
 Тисси — село (аул) в Цумадинском районе Дагестана